Fabio Virgili (Terni, 24 de abril de 1986) é um futebolista italiano que atualmente joga no Parma.

Virgili, Fabio